Název Smržovský potok má více vodních toků:

 Smržovský potok (přítok Ještědky) – pravostranný přítok Ještědky v okrese Liberec
 Smržovský potok (přítok Kamenice) – pravostranný přítok Kamenice v okrese Jablonec nad Nisou
 Smržovský potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okresech Náchod a Hradec Králové